McGuinness ist die anglisierte Form eines ursprünglich patronymisch gebildeten irischen Familiennamens mit der Bedeutung „Sohn des Aonghus“, des irischen Gottes der Liebe und der Jugend.

Namensträger 
 Brian McGuinness (1927–2019), britischer Philosoph
 Caitlin McGuinness (* 2002), nordirische Fußballspielerin
 Conor McGuinness (* 1975), irischer Rugby-Union-Spieler
 Ed McGuinness, US-amerikanischer Comiczeichner
 Eugene Joseph McGuinness (1889–1957), US-amerikanischer römisch-katholischer Bischof
 Frank McGuinness (* 1953), irischer Dramatiker, Dichter und Übersetzer
 Gerry McGuinness (* 1953), schottischer Rugby-Union-Spieler
 James Joseph McGuinness (1925–2007), irischer römisch-katholischer Bischof
 John McGuinness (* 1972), britischer Motorradrennfahrer
 Kirsty McGuinness (* 1994), nordirische Fußballspielerin
 Mairead McGuinness (* 1959), irische Politikerin
 Martin McGuinness (1950–2017), nordirischer Politiker (Sinn Féin) und Deputy First Minister of Northern Ireland
 Nathan McGuinness, australischer VFX Supervisor
 Nigel McGuinness (* 1976), britischer Wrestler
 Norah McGuinness (1901–1980), irische Malerin und Illustratorin
 Patrick McGuinness (* 1968), britischer Schriftsteller und Literaturwissenschaftler
 Paul McGuinness (* 1951), irischer Musikmanager
 Pete McGuinness (* 1963), US-amerikanischer Musiker des Modern Jazz und Hochschullehrer
 Tom McGuinness (* 1941), britischer Gitarrist
 Wilf McGuinness (* 1937), englischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch 
 McGuinness Flint, britische Folk- und Popgruppe
 Angus (Name)
 Guinness (BKS)

Einzelnachweise 

Familienname
Englischer Personenname
Irischer Personenname
Patronym